Tenes o Cartenna, ciutat de la costa de Numídia
 Tenes (Creta), ciutat a l'illa de Creta
 Tenes (fill de Cicne), heroi epònim de l'illa de Tenedos
 Tenes (riu), riu de Catalunya
 Tenes, un subgènere del Sciurus